Jultayu – una delle cime della catena montuosa Picos de Europa
 263255 Jultayu – asteroide della fascia principale